

Байсен — місто, штат Канзас
 Байсен — місто, штат Південна Дакота
 Байсен — переписна місцевість, штат Оклахома

Див. також 
 Бізон